La Casella ima više značenja:
 La Casella, Pesaro-Urbino
 La Casella, Piacenza